

Persone 
 Richard Matienzo – ex cestista cubano con cittadinanza uruguaiana
 Sulian Matienzo – pallavolista cubana

Altro 
 Base Matienzo – base antartica estiva argentina